

Sigle 
 Kevin Prince Boateng – calciatore

Codici 
 KPB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Point Baker (Alaska) (Stati Uniti)
 kpg – codice ISO 639-3 della lingua mullu kurumba